Six navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Coventry :

 le  est un vaisseau de ligne espagnol portant , le San Miguel, capturé en 1658. Il est pris par la Marine française en 1666 ; 
 le  est un vaisseau de ligne de quatrième rang portant  et lancé en 1695. Il est capturé par les Français en 1704, mais repris très rapidement. Il est démoli en 1709 ;
 le  est une frégate de sixième rang portant  et lancée en 1757. Elle est capturée par les Français en 1783 et démolie en 1786 ;
 le  est un croiseur léger de classe C lancé en 1916 et coulé lors d'une attaque aérienne en 1942 ;
 le Coventry est un projet de  datant de 1957 ; le navire, une fois sa construction confirmée, est finalement une frégate de classe Leander baptisée  ;
 le  est un destroyer de type 42, coulé le  par des avions argentins pendant la guerre des Malouines ;
 le  est une frégate de type 22 lancée en 1986 et vendue à la Roumanie en 2003.

Notes et références 

Nom de bateau de la Royal Navy